Assuérus ou A'hashverosh — en hébreu  —, est le nom porté par :
 un roi de Perse dans les livres bibliques d'Esther et d'Esdras, qui est traditionnellement identifié à Xerxès  ;
 le nom d'un allié de Nabuchodonosor dans le livre de Tobie, où il est identifié à Cyaxare ;
 le père de Darius  le Mède dans le livre de Daniel — il s'agit probablement du même que le précédent ;
 l'un des noms du Juif errant.

Au vu de l'étymologie du nom, qui dériverait du vieux perse Khšayarša, on pense généralement qu'Assuérus est l'équivalent de Xerxès.

Liens externes 
 
 
 

Personnage du Tanakh
Personnage de l'Ancien Testament
Pourim
Xerxès Ier